Velika nagrada Belgije 1949 je bila druga neprvenstvena dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1949. Odvijala se je 19. junija 1949 na dirkališču Spa-Francorchamps.

Rezultati

Reference
 www.silhouet.com 

1949
Sezona Velikih nagrad 1949